L'ultima festa – singolo di Nada del 2014
 L'ultima festa – album di Cosmo del 2016
 L'ultima festa – singolo di Cosmo del 2016